Die Segunda División 1967/68 war die 37. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 10. September 1967 und endete am 5. Mai 1968. Zwischen dem 26. Mai und 7. Juni 1968 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Deportivo La Coruña und FC Granada.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Ab der folgenden Spielzeit wurde die Segunda División eingleisig geführt. Deshalb stiegen die letzten acht Vereine jeder Gruppe direkt ab, während die Teams der Plätze 7 und 8 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen FC Granada, Hércules Alicante und Deportivo La Coruña teil. Aus der Tercera División kamen CD Alcoyano, CD Badajoz, Real Jaén und Deportivo Xerez.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

Entscheidungsspiel:

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Deportivo La Coruña
 1. (Gr. Süd)  – FC Granada
 2. (Gr. Süd)  – Betis Sevilla

 Absteiger in die Tercera División
 9. (Gr. Nord) – FC Badalona
 10. (Gr. Nord) – UP Langreo
 11. (Gr. Nord) – Real Santander
 12. (Gr. Nord) – UD Lérida
 13. (Gr. Nord) – CD Badajoz
 14. (Gr. Nord) – CD Europa
 15. (Gr. Nord) – CA Osasuna
 16. (Gr. Nord) – Gimnástica de Torrelavega
 7. (Gr. Süd)  – Atlético Ceuta
 9. (Gr. Süd)  – CD Teneriffa
 10. (Gr. Süd)  – CD Castellón
 11. (Gr. Süd)  – Real Jaén
 12. (Gr. Süd)  – Deportivo Xerez
 13. (Gr. Süd)  – Recreativo Huelva
 14. (Gr. Süd)  – UD Levante
 15. (Gr. Süd)  – Hércules Alicante
 16. (Gr. Süd)  – CE Constància

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 FC Sevilla

 Aufsteiger in die Segunda División
 CD Ilicitano
 SD Indautxu
 Jerez Industrial
 Ontinyent CF

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1967/68
Fußballsaison 1967/68